Desa Ngaglik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,67), 
 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 111,24), 
 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,31), 
 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,98), 
 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,62), 
 Desa Ngaglik (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 112,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar